See No Evil puede referirse a:

 Parte del adagio en inglés de "See no evil, hear no evil, speak no evil";
 See No Evil, una película de 2006 protagonizada por Glen "Kane" Jacobs;
 See No Evil, una película de 1971; o
 See No Evil, un libro escrito por el exagente de la CIA, Robert Baer.